Сантияго-дель-Кольядо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Население — 209 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial del municipio
 Previsión meteorológica a 7 días para el municipio
 Vista de Santiago del Collado

Муниципалитеты Авилы